Viren steht für:

 Viren, infektiöse Partikel
 schädliche Programme in der Informationstechnik, siehe Computervirus
 Viren (See), See bei Katrineholm, Schweden

Virén ist der Familienname von:
 Lasse Virén (* 1949), finnischer Langstreckenläufer

Siehe auch: